maori nyelv
 maori nép